Канун-и Эсаси или же Канун аль-Асаси (Конституция) — единственная конституция Османской империи европейского стиля, составленная по приказу Абд аль-Хамида II. Была объявлена 23 декабря 1876 года по приказу султана, затем отменена 1878 году им же. Затем, 24 июля 1908 года Канун-и Эсаси был снова потвержден. В Канун-и Эсаси говорилось о государственной структуре, религии, языке и т. д. Османской империи.

Канун-и Эсаси с изменениями была подтверждена конституцией Правительства Анкары (будущая Республика Турция), которая была подтверждена в 1921 году (сам же Закон 1921 года лёг в основу Конституции 1924 года). Главными изменениями были:

 Название было переименовано с «Канун-и Эсаси» на «Закон Тешкилат-ы Эсасийе»
 Слова «Девлет-и Алийе-и Османийе» (Великое Османское Государство), «Османлы Девлети» (Османское Государство) были заменены на «Девлет-и Алийе-и Туркия» (Великое Государство Турция), «Туркия Девлети» (Государтво Турция), «Туркия Джумхурийети» (Республика Туруия).
 Добавлены слова: "В Турции присутствует республиканская форма правления).

Право Османской империи
Исторические конституции